Witboek, een hoorspel van Wolfgang Weyrauch.
 Witboek, een technisch document dat beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie, en/of product een specifiek probleem oplost.
 Witboek, een soort dagboek waarin gefocust wordt op positieve gedachten.